Arbnor Morina, kosovski nogometni trener. Trenirao Prištinu, 2002. godine.

Izvori 

Kosovski nogometni treneri